Gminy w USA:
 Castle Butte (ang. Castle Butte Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
 Castle Butte (ang. Castle Butte Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Perkins